Chancellerie fédérale peut faire référence à :
 Chancellerie fédérale (Allemagne) (en allemand, Bundeskanzleramt ou BKA), pour l’administration du chancelier fédéral allemand ;
 Chancellerie fédérale (Berlin), pour le bâtiment de l’administration du chancelier fédéral allemand ;
 Chancellerie fédérale (Bonn), pour le siège principal du ministère fédéral de la Coopération économique d'Allemagne à Bonn ;
 Chancellerie fédérale (Autriche), pour l'administration du chancelier fédéral autrichien ;
 Chancellerie fédérale (Suisse), pour l’administration suisse ;
 Chancellerie du Premier ministre, Service public fédéral belge.

Voir aussi 
 
 Chancellerie

en:Bundeskanzleramt